Linn County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Linn County (Iowa) – okres státu Iowa
 Linn County (Kansas) – okres státu Kansas
 Linn County (Missouri) – okres státu Missouri
 Linn County (Oregon) – okres státu Oregon

Související články 
 Lynn County – okres státu Texas